Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Scottsdale du 15 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Helen Kelesi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en octobre 1990